Plover kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Plover (Iowa)
Plover (Wisconsin)